Коломбе́-ла-Фосс () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Входит в состав кантона Сулен-Дюи. Округ коммуны — Бар-сюр-Об.

Код INSEE коммуны — 10102.

Коммуна расположена приблизительно в 195 км к востоку от Парижа, в 85 км южнее Шалон-ан-Шампани, в 55 км к востоку от Труа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 218 человек.

Экономика 

В 2007 году среди 137 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 110 были экономически активными, 27 — неактивными (показатель активности — 80,3 %, в 1999 году было 68,4 %). Из 110 активных работали 106 человек (55 мужчин и 51 женщина), безработных было 4 (0 мужчин и 4 женщины). Среди 27 неактивных 12 человек были учениками или студентами, 6 — пенсионерами, 9 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь XIII века. Памятник истории с 1987 года
 Крест на кладбище. Памятник истории с 1987 года

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об